est la formule brute de plusieurs isomères.

 Amine
 HMX ou cyclotétraméthylène-tétranitramine, numéro CAS